Полтева — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Полтева, Ксения Александровна (род. 1981) — российская поэтесса, автор и исполнитель песен.
 Полтева, Марьяна Михайловна (род. 1967) — советская и российская актриса театра и кино.